Ruské příjmení Voroncov () má více nositelů:

Alexej Sergejevič Voroncov (* 1986), kazašský hokejista 
Michail Semjonovič Voroncov (1782–1856), ruský polní maršál
Illarion Voroncov-Daškov (1837–1916), ruský generál, guvernér Kavkazu
Jelevferij (biskup) (1892–1959), pravoslavný duchovní, občanským jménem Voroncov
Jelizaveta Voroncovová (1739–1792), ruská dvorní dáma
Julij Michajlovič Voroncov (1929–2007), sovětský diplomat

Ruská příjmení